

Атока — місто, штат Оклахома
 Атока — місто, штат Теннессі
 Атока — переписна місцевість, штат Нью-Мексико